jezikoslovlju: Derivacija (jezikoslovlje) – postanak novih riječi od postojećih po tvorbenim uzorcima svojstvenima određenomu jeziku,
 pravu: Derivacija (pravo) – derivativno stjecanje prava,
 matematici: Derivacija – granična vrijednost omjera promjene vrijednosti funkcije i pripadne promjene nezavisne varijable,
 balistici: Derivacija (balistika) – bočno skretanje zrna od smjera gađanja,
 građevinarstvu: Derivacija (građevinarstvo) – građevina kojom se voda provodi izvan prirodnoga vodotoka.